В круге первом:
 «В круге первом» — роман Александра Солженицына.

Экранизации 
 «В круге первом» — датско-шведский фильм 1973 года.
 «В круге первом» — американский фильм, режиссёр Шелдон Ларри.
 «В круге первом» — российский телесериал, режиссёр Глеб Панфилов.

Опера 
 «В круге первом» — опера французского композитора Жильбер Ами (1999).